La Temporada 1896 de la Liga Nacional fue la vigésimo primera temporada de la Liga Nacional.

Los Baltimore Orioles lograron su tercer campeonato en la liga.

Estadísticas

Véase también 
 Liga Nacional
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol

Referencias 

1896
Estados Unidos en 1896
Deporte en 1896